Miejscowości w USA:
 Forrest – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Forrest (ang. Forrest Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Forrest (ang. Forrest County) – w stanie Missisipi